Pena (makedonski: Пена), ili Tetovska reka (makedonski: Тетовска Река), je pored Vardara, najveća šarplaninska rijeka u zapadnom dijelu Republike Makedonije, i po količini voda najznačajnija pritoka Vardara. Rijeka od svog
izvora na padinama Šar-planine teče kroz grad Tetovo i Pološku kotlinu.

Zemljopisne osobine 

Izvori rijeke nalaze se na 2 500 metara nadmorske visine, kraj mjesta Čabriolica i Borisloica, ova dva vodotoka sjedinjuju se u jedan kraj sela Vešala i Bozovce. Rijeka Pena, zatim protiče kroz grad Tetovo, pa zatim kroz Pološku kotlinu, da bi se zatim kod mjesta Sarakino ulila u Vardar. Ukupna visinska razlika rijeke Pene, od izvora do uvira je 1 914 m. Rijeka je duga svega 29,7 km. Pena ima 12 pritoka, od kojih su najpoznatije; Karanikolska reka, Reka Pržina, Vejčka reka, Lešnička reka i Brodečka reka.

Gospodarsko značenje 

Pena ima veliki značaj za grad Tetovo, kao njegov simbol, ali i zbog svog gospodarskog značenja. Na Peni radi četiri male hidrocentrale, od kojih je jedna prvi takav objekt u Makedoniji. Korito rijeke Pene na Šar-planini, je cilj mnogih izletnika zbog brojnih vodopada.

Izvori 
 Živko Stefanovski: Šar Planina,Napredak, Tetovo
 Dušan Krivokapić: Šar Planina, Turistička štampa, Beograd, 1969.
 Kuzman Najdenoski: Tetovo u prošlosti, Napredak, Tetovo 1964.

Rijeke u Sjevernoj Makedoniji
Porječje Vardara